Лас Манзаниљас има више значења:

 Лас Манзаниљас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Манзаниљас (Ноноава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Манзаниљас (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Манзаниљас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Манзаниљас (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Манзаниљас (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Манзаниљас (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику